TV2 – telewizja w Norwegii
 TV2 – telewizja na Węgrzech
 TV2 – telewizja w Malezji
 TV2 – telewizja w Danii
 TV2 – telewizja w Nowej Zelandii